Techno, género de música electrónica de baile;
 Tecnobrega, forma de música de Brasil;
 Tecno, equipo y constructor de automovilismo italiano;
Tecno Mobile, un fabricante de teléfonos móviles chino con mercado focalizado en África.
Tecno 77, Creador de contenido en YouTube y Twitch principalmente videojuegos